Индиа́на — штат в США.
 Индиана — муниципалитет в Бразилии.
 Индиана — округ в Пенсильвании, США.
 Индиана, Роберт (имя при рождении Ро́берт Кларк; 1928—2018) — американский художник, представитель движения поп-арт.
 «Индиана» — опера Тиграна Чухаджяна.
 (1602) Индиана — типичный астероид главного пояса, который был открыт 14 марта 1950 года в рамках проекта IAP.

См. также 
  (род. 1997) — певица.
 Индиана Джонс (значения)
 Индиан